Le nom Park Younh-hoon peut faire référence à :
 Park Young-hoon (1964-), un réalisateur sud-coréen ;
 Park Young-hoon (1985-), un joueur de go professionnel sud-coréen.